«Черногорское дерби» () — название футбольного дерби между черногорскими клубами «Будучност» и «Сутьеска», которое является самых принципиальным противостоянием в черногорском футболе. История дерби ведёт своё начало с 9 октября 1932 года.

История 
«Будучност» была основана в 1925 году, а «Сутьеска» в 1927 году. Первый официальный матч команды провели в 1932 году в Никшиче в качестве матча чемпионата Черногорской республики, где «Будучност» победила со счетом 2:1.
Первое дерби после Второй мировой войны команды провели в апреле 1946 года, когда оба клуба играли в лиге Республики Черногории, чтобы попасть в регулярный сезон югославской Первой лиги. На данный момент между этими командами было сыграно 110 матчей.
Как матч главных и сильнейших клубов из двух крупнейших черногорских городов, дерби стало популярным среди горожан с самого начала истории. Одни из самых высоких показателей посещаемости в черногорском футболе были зафиксированы на играх черногорского дерби. С 80-х годов оба клуба организовали группы болельщиков, что придало черногорскому дерби новое и жестокое отражение.

Статистика

Статистика в матчах друг против друга

Крупнейшие победы

Будучност
Дома: Будучност 7-1 Сутьеска, 1933, Чемпионат Черногорской республики
В гостях: Сутьеска 0-4 Будучност, 2016, Чемпионат Черногории по футболу

Сутьеска
Дома: Сутьеска 5-2 Будучност, 1963, Вторая Югославская лига
В гостях: Будучност 1-4 Сутьеска, 2019, Чемпионат Черногории по футболу

Посещаемость
Наибольшая / Подгорица: 16 000, Будучност - Сутьеска 3:0, Под Горицом, 1974
Наименьшая / Подгорица: 700, Будучност - Сутьеска 1:1, Под Горицом, 2018
Наибольшая / Никшич: 12 000 Сутьеска - Будучност 1:3, Край Бистрице, 1975
Наименьшая / Никшич: 1 500 Сутьеска - Будучност 3:1, Край Бистрице, 1992; Сутьеска - Будучност 1:0, Край Бистрице, 1995; Сутьеска - Будучност 3:2, Край Бистрице, 2018

Посещаемость по стадионам

См. также 
 Футбол в Черногории
 Чемпионат Черногории по футболу
 Будучност
 Сутьеска

Примечания